Motion – software della Apple

Musica
Motion – album di Lee Konitz del 1961
Motion – album di Allen Toussaint del 1978
Motion – album della The Cinematic Orchestra del 1999
Motion – album degli Almah del 2011
Motion – album di Calvin Harris del 2014